Cause of Death е втори студиен албум на американската дет метъл група Obituary. Определян е за класически в историята на дет метъл стила. Първи албум с дългогодишния член на групата Франк Уоткинс и единствен с бившия китарист на Death Джеймс Мърфи. Обложката на албума първоначално е трябвало да бъде за Beneath The Remains (1989) на Sepultura, но от Roadrunner Records решават да я дадат на Obituary.

Състав 
 Джон Тарди – вокали
 Доналд Тарди – барабани
 Джеймс Мърфи – китара
 Тревор Перес – китара
 Франк Уоткинс – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Обичуъри
Музикални албуми от 1990 година